Noiret est un patronyme porté notamment par :
 Christian Noiret (né en 1959), homme politique belge ;
 Gérard Noiret (né en 1948), poète et romancier français ;
 Jean-Jacques-Louis-Philippe Noiret (1902-1967), général français ;
 Joseph Noiret (né en 1927), artiste surréaliste belge, poète et écrivain ;
 Louis Émile Noiret (1879–1944), général français ;
 Michèle Noiret (née en 1960), danseuse et chorégraphe belge ; 
 Philippe Noiret (1930-2006), comédien de théâtre et de cinéma français ;
 Roger Noiret (1895–1976), général et homme politique français ;
 Xavier Noiret-Thomé (né en 1971), peintre français ;
 Youna Noiret, actrice française.